zdrobniała forma imienia Iwona
powieść Juliusza Germana pod tytułem Iwonka
film polski z 1925 roku pt. Iwonka
nieukończony film polski z 1939 roku pt. Iwonka